Liberi (Italië), gemeente in de Italiaanse provincie Caserta (regio Campanië)
 Liberi (vrijen)